Hua Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hua Xian (härad i Kina, Henan), 
 Hua Xian (härad i Kina, Shaanxi), 
 Huadu Qu, härad, Guangdong, 

Robotskapade Kinaförgreningar